

Cinema 
Big Boy – film del 1930 diretto da Alan Crosland
Big Boy – cortometraggio del 2008 diretto da Scott Sandford
Big Boy – film del 2010 diretto da Monthon Arayangkoon
Big Boy – film del 2011 diretto da Thomas Hackett
Big Boy – film del 2011 diretto da Shireen Seno

Musica 
 Big Boy – singolo discografico del gruppo The Jackson 5
 Big Boy – singolo discografico di Sergio Sylvestre del 2016
 Big Boy – EP di Sergio Sylvestre del 2016

Altro 
 Big Boy – conduttore radiofonico statunitense 
 Union Pacific Big Boy – Locomotiva a vapore della statunitense Union Pacific Railroad